Detta är en lista över rollfigurer som förekommer i Astrid Lindgrens Saltkråkan-universum.

Vi på Saltkråkan

Familjen Melkersson 
Melker är änkling och fyrbarnspappa. Han bestämmer sig för att hyra en sommarstuga ute i skärgården, det är Snickargården på Saltkråkan och dit åker han med sina fyra barn: Malin, Johan, Niklas och Pelle. Planen är att vistelsen bland annat skall ge mycket tid till Melkers författarskap, men så sker inte. Melker är välvillig och godhjärtad men klantig. Han lyckas spreja hela trädgården vit med en sprayburk, spika sig på fingrarna och trillar ofta i vattnet med kläderna på. Han älskar sina barn väldigt mycket. Då Melker äntligen någon gång till slut får tid att sätta sig ned och filosofera, citerar han ofta Thomas Thorild med orden "Denna dagen, ett liv".

Malin (senare Malin Malm) är en 19-årig flicka som är otroligt snäll och vacker. Hon sköter hushållet och sina syskon åt sin pappa Melker. Man kan säga att hon har fått ersätta sin bortgångna mamma. På sommaren följer hon med ut till Saltkråkan. Malin är glad, sprallig och älskar sina syskon. Killarna omkring henne kämpar om hennes gunst, men hon är mycket förståndig och gör inget förhastat.

Johan är en rolig och glad pojke som umgås med sin jämnårige bror Niklas. De är jämt med varandra och lämnar aldrig varandras sida. Under sommarlovet blir han och Niklas väldigt nära vänner med systrarna Teddy och Freddy. Johan är äldst av de tre bröderna Melkersson. 

Niklas är en glad pojke som alltid vill hitta på någonting. Han är mycket tillsammans med sin bror Johan och tillsammans med systrarna Teddy och Freddy hittar de på mycket roliga saker på lovet. Niklas gillar inte att tvätta sig.

Pelle (Per) är en liten pojke som är glad, lite egen och en djurälskare, han skulle aldrig göra en mygga förnär. Han blir kompis med Tjorven som bor på Saltkråkan året runt. Han tycker också mycket om sin pappa och Malin. Pelle älskar Saltkråkan, och när han i avsnitt 9 köper en kanin, kan han inte bärga sig till att åka ut och hälsa på den. Pelle tycker om att sitta och titta på getingboet utanför sitt fönster.

Familjen Grankvist 
Nisse är pappa i familjen Grankvist. Nisse driver öns livsmedelsbutik tillsammans med sin fru. Han har tre barn; Teddy och Freddy och Tjorven. Nisse jobbar ofta och han lämnar och hämtar varor på båten som kommer till bryggan. Han blir vän med sommargästen Melker. 

Märta är mamma i familjen Grankvist. Hon jobbar i familjens butik och sköter telefonväxeln, posten och hemmet. Hon är väldigt rar och snäll och bryr sig mycket om inte bara Tjorven, Teddy och Freddy utan hon älskar och tar delvis hand om alla på Saltkråkan.

Teddy (egentligen Teodora) är en aktiv och rolig flicka som är syster till Freddy. De är alltid tillsammans och gör allt möjligt tillsammans. På sommaren är hon med Freddy, Niklas och Johan och tillsammans åker de ut och fiskar, campar och umgås. 

Freddy (egentligen Fredrika) är en glad, rolig och busig flicka som jämt är med sin syster Teddy, och tillsammans hittar de på mycket. När familjen Melkersson flyttar till Saltkråkan blir hon också bra kompis med bröderna Niklas och Johan, och de gör många utflykter tillsammans. 

Tjorven (egentligen Karin Maria Eleonora Josefina) är en kavat liten pratglad flicka som bor på Saltkråkan med sin mamma, pappa och sina systrar Teddy och Freddy. Tjorvens bästa vän heter Båtsman och är en Sankt Bernhardshund som trofast följer Tjorven överallt. Tjorven älskar att leka med dockor. Hon är vän med en annan liten flicka på ön, Stina, även om de två bråkar ganska ofta.

Övriga rollfigurer  
Björn Sjöblom är Teddys och Freddys magister som blir förtjust i Malin, även om det verkar som om de är mer vänner än ett par. (Björn förekommer i avsnitten 2–4 och 7–13.) 

Söderman är en gammal fiskargubbe som bor på Saltkråkan. Han är morfar till Stina som bor hos honom på somrarna och ibland på vintern. Han har en tam korp som heter Hoppiland-Kalle. Han blir vän med Melker, fast han tycker att Melker är lite "tossig". (Söderman förekommer i avsnitten 1, 2, 4, 6–10 och 13.) 

Stina är en liten flicka som är något yngre än Pelle och Tjorven. Hon bor egentligen med sin mamma, som är kallskänka i Stockholm, men tillbringar somrarna hos sin morfar på Saltkråkan. Hon och Tjorven tävlar om Pelles gunst, men leker också tillsammans. Stina berättar alltid sagor för alla, gärna farbror Melker, även om de andra inte alltid vill höra på. (Stina förekommer i avsnitten 1, 2, 7–9 och 13.)

Krister är en yngling som blir förtjust i Malin till Pelles stora förtret. Han har dock ingen större tur med sitt svärmeri. (Krister förekommer i avsnitten 1 och 4–5.)

Efterföljande filmer
"Skrållan" Malm, dotter till Malin och Peter och systerdotter till Johan, Niklas och Pelle. Har en förmåga att försvinna ur sikte. Medverkade första gången i Tjorven och Skrållan.
Peter Malm, Skrållans far och Malins make, syntes första gången som Malins pojkvän i Tjorven, Båtsman och Moses. Medverkade inte i Skrållan, Ruskprick och Knorrhane.
Fiskaren Vesterman, Saltkråkans gamla fiskargubbe. Medverkade första gången i Tjorven, Båtsman och Moses.
Ruskprick och Knorrhane, två smugglare som blir "kompisar" med Skrållan i den avslutande filmen - Skrållan, Ruskprick och Knorrhane.
Fru Sjöblom, änka efter snickaren Sjöblom – äger Snickargården på Saltkråkan, huset som familjen Melkersson hyr de första somrarna och så småningom köper av henne.
Berra och Elis, nättjuvar som medverkade i TV-serien (avsnitt 6 och 7).

Rollfigurer i TV-serier
Listor över rollfigurer